Mahieu ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques de Mahieu (1915–1990), französischer Schriftsteller der Nouvelle Droite und SS-Mann
 Jesse Mahieu (* 1978), niederländischer Hockeyspieler
 Wiro Mahieu (* 1964), niederländischer Jazzmusiker